2008 Голяма награда на Испания е 38-ото за Голямата награда на Испания и четвърти кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 27 април 2008 година на пистата Каталуня в Барселона, Испания.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Испания